

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Świerczyny – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łysomice 
 Świerczyny – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kobiele Wielkie 
 Świerczyny – część wsi Kosowy  w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska  
 Świerczyny – część wsi Masłów Pierwszy  w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Masłów

Zobacz też 
 Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny